Minas Tênis Clube is een Braziliaanse club die in verschillende sporten actief is, waaronder:
Minas Tênis Clube (mannenvolleybal)
Minas Tênis Clube (vrouwenvolleybal)
Minas Tênis Clube (basketbal)
Minas Tênis Clube (zaalvoetbal)